Чемпионат Нидерландов по футболу 1913/14 () — 26-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие двадцать четыре команды из 19 городов, разбитые на три группы — Восточную, Южную и Западную.

Победителем восточный группы стал клуб «Витесс» из города Арнем. В остальных группах первые места заняли: «Виллем II» и ХВВ. Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого клуб ХВВ из Гааги в десятый раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс Восток

Первый класс Юг 

1 В следующем сезоне команда не принимала участие в чемпионате.

Первый класс Запад

Результаты матчей

Первый класс Восток 

  •    •

Первый класс Юг

Первый класс Запад

Финал чемпионата 

  •    •

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+10);
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (10);
 Самое большое количество забитых мячей (10):
 12 октября 1913 — «Витесс» 10:0 ГВК
 22 февраля 1914 — «Виллем II» 10:0 ВВВ
 Самая крупная победа гостей (+6): 
 12 октября 1913 — ВВВ 0:6 «Виллем II»

Источники

Ссылки 
 Сезон на сайте eu-football.ru

Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1913 году
1914 год в Нидерландах